Кубок ПФЛ 2007 — 5-й розыгрыш Кубка ПФЛ. Проходил с 4 по 10 ноября 2007 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2007 года:
 «Спортакадемклуб» (Москва) — зона «Запад»
 «Витязь» (Подольск) — зона «Центр»
 «Черноморец» (Новороссийск) — зона «Юг»
 «Волга» (Ульяновск) — зона «Урал-Поволжье»
 «Динамо» (Барнаул) — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший игрок — Сергей Анохин («Витязь»)
 Лучший вратарь — Сергей Бакаев («Динамо»)
 Лучший защитник — Алексей Храпов («Витязь»)
 Лучший полузащитник — Роман Григорян («Витязь»)
 Лучший нападающий — Евгений Рагоза («Динамо»)

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2007 на сайте ПФЛ

2007